Corregimiento Nueva Granada kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Nueva Granada (ort i Colombia, Magdalena, lat 9,80, long -74,39), 
 Galeras (ort), Sucre, 

Robotskapade Colombiaförgreningar